Johnny Mathis (countryzanger), Amerikaanse countryzanger (1933–2011)
 Johnny Mathis (popzanger), Amerikaanse popzanger (1935–)